Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Kremlin Cup 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl český pár František Čermák a Jiří Veselý, jehož členové nestartovali společně. Čermák nastoupil s Rumunem Raduem Albotem. Veselý zvolil start na paralelně hraném Erste Bank Open 2015 ve Vídni.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený ruský pár Andrej Rubljov a Dmitrij Tursunov, startující na divokou kartu, který ve finále zdolal rumunsko-českou dvojici Radu Albot a František Čermák po setech 2–6, 6–1, až v supertiebreaku [10–6]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Rubljov tak první finále na okruhu ATP Tour proměnil v titul a pro Tursunovova trofej představovala sedmé turnajové vítězství z deblu.

Nasazení párů 
  Philipp Oswald /  Adil Shamasdin (1. kolo)
  Sergej Betov /  Michail Jelgin (čtvrtfinále)
  Aleksandr Buryj /  Denis Istomin (1. kolo)
  Rameez Junaid /  Igor Zelenay (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Kremlin Cup 2015